Голландська футбольна Ередивізі 2002—2003  — 47-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном став ПСВ.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Утрехт взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубка Нідерландів 2002—2003.

Позначення:

Результати

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2003-04

Група A

Позначення:

Результати

Група B

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Ередивізі на soccerway 
 Ередивізі на rsssf  

2002 у футболі
2003 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2002 у нідерландському спорті
2003 у нідерландському спорті